Картуков — фамилия; имеет женскую форму Картукова.
 Картуков, Геннадий Александрович (род. 1943) — артист цирка (рыжий клоун), воздушный гимнаст, акробат, режиссёр.
 Картуков, Иван Иванович (1904—1991) — советский конструктор оружия, лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премий.